

Geografia

Austria 
 Hof am Leithaberge – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Hof bei Salzburg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung

Islandia 
 Hof – osada położona w południowej części Islandii

Niemcy 
 Hof – powiat w kraju związkowym Bawaria 
 Hof – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria 
 Hof – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Norwegia 
 Hof – miasto i gmina w regionie Vestfold

Osoby 
 Jasper van ’t Hof – holenderski pianista jazzowy

Inne 
 Karl-Marx-Hof – modernistyczny blok mieszkalny

Zobacz też 
 Alter Hof
 Hof Hauptbahnhof
 Hof-Neuhof
 linia kolejowa Bamberg – Hof
 HOF – wzór sumaryczny kwas podfluorawego